Fridrich II. Anhaltský (Leopold Fridrich Eduard Karel Alexandr; 19. srpna 1856, Dessau – 21. dubna 1918, Ballenstedt) byl v letech 1904 až 1918 anhaltským vévodou.

Mládí 
Fridrich se narodil v roce 1856 v Dessau jako druhý syn dědičného prince Fridricha Anhaltsko-Dessavského a jeho manželky Antonie Sasko-Altenburské.

Jeho otec se stal 22. května 1871 anhaltským vévodou a Fridrich po smrti svého staršího bratra Leopolda 2. února 1886 jeho dědicem.

Sňatek 
2. července 1889 se dvaatřicetiletý Fridrich v Karlsruhe oženil s o devět let mladší princeznou Marií, dcerou prince Viléma Bádenského a jeho manželky Marie Maxmilianovny z Leuchtenbergu. Marie Bádenská byla také sestrou prince Maxmiliána Bádenského, 8. německého kancléře. Manželům se nenarodily žádné děti.

Vláda 

24. ledna 1904 se stal Fridrich po otcově smrti anhaltským vévodou.

Za jeho vlády byl známý svou láskou k hudbě a tím, že udržoval dvorní divadlo, které se proslavilo po celé Evropě.

Byl velmistrem domácího řádu Albrechta Medvěda a rytířem řádu černé orlice. V roce 1914, během první světové války, založil Fridrichův kříž jako vojenské vyznamenání.

Zemřel 22. dubna 1918 na zámku Ballenstedt ve věku 61 let. Protože neměl děti, stal se jeho nástupcem jeho mladší bratr Eduard.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Askánci
Anhaltští vévodové
Nositelé Řádu svatého Huberta
Nositelé Domácího řádu vendické koruny
Nositelé Královského řádu svatého Štěpána
Narození v roce 1856
Narození 19. srpna
Narození v Dessau
Úmrtí v roce 1918
Úmrtí 21. dubna
Muži